Haaften steht für:

 Haaften, Deichdorf und Hauptplatz der ehemaligen Gemeinde Haaften, Provinz Gelderland, Niederlande

Haaften ist der Familienname folgender Personen:

 Kirstie van Haaften (* 1999), niederländische Radsportlerin
 Marius van Haaften (1880–1957), niederländischer Versicherungsmathematiker

Siehe auch:
 Haften
 Haeften